Seznam korpusov z zaporedno številko 90.

Seznam 
 Pehotni
 90. strelski korpus (ZSSR)
 90. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi